Темосачик има више значења:

 Општина Темосачик (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Темосачик (Темосачик, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику